

Geografia 

 Marcon – comune italiano
 Marçon – comune francese

Persone 
 André Marcon – attore francese
 Andrea Marcon – clavicembalista, organista e direttore d'orchestra italiano

Sport 
 Francesca Marcon – pallavolista italiana 
 Sergio Marcon – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Politica 
 Giulio Marcon – politico italiano